Orjuela ist der Familienname folgender Personen:

Arabelly Orjuela (* 1988), kolumbianische Läuferin
Esther Orjuela (1955–2017), venezolanische Schauspielerin
Fernando Orjuela (* 1991), kolumbianischer Radrennfahrer